do (znak), 道, znak iz japanskog pisma

Naselja:

BiH:
 Do (Hadžići, BiH), naseljeno mjesto u općini Hadžići
 Do (Stolac, BiH), naseljeno mjesto u općini Stolac
 Do (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u općini Trebinje
 Do (Berkovići, BiH), naseljeno mjesto u općini Berkovići